Berczy peut faire référence à :

Patronyme 

 William Bent Berczy (1791-1873), agriculteur, peintre et figure politique du Haut-Canada ;
 William Von Moll Berczy (1744-1813), peintre, architecte, auteur et colonisateur québécois.

Toponyme 

 Berczy Village, quartier résidentiel situé à Markham, Ontario, Canada.